Der Skisprung-Weltcup 2002/03 (offizieller Sponsorname: ruhrgas FIS Weltcup Skispringen 2002/03) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 29. November 2002 und dem 23. März 2003 an 17 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 28 Einzel- und zwei Teamwettbewerben geplant. Ein Einzelwettbewerb musste ersatzlos abgesagt werden, sodass 27 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison zum bereits dritten Mal in Folge der Pole Adam Małysz, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Deutsche Sven Hannawald und der Österreicher Andreas Widhölzl. Die Nationenwertung gewann das Team aus Österreich, vor Finnland und Norwegen. Das im Vorjahr siegreiche Team aus Deutschland wurde Vierter.

Reglement-Änderungen 
Seit dieser Saison dürfen Sprunganzüge an vorgegebenen Messpunkten nur noch sechs Zentimeter, statt bisher acht bis zehn Zentimeter, vom Körper abstehen. Eine während des Sommer-Grand-Prix 2002 getestete Änderung bei der Vergabe der Haltungsnoten wurde wieder verworfen und nicht in das Weltcup-Reglement übernommen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Einzelergebnisse

Wertungen

Siehe auch 
Skisprung-Grand-Prix 2002
Skisprung-Continental-Cup 2002/03

Weblinks

Fußnoten 

Wintersport-Weltcup 2002/03
2002/03